VIVA World Cup 2009 года состоялся в Падании (северной Италии) с 21 по 28 июня. Организатором чемпионата является NF-Board, объединяющая федерации футбола, не входящие в ФИФА. В третьем чемпионате в истории участвовали 6 сборных: Лапландия, Гоцо, Окситания, Прованс, Иракский Курдистан и хозяева турнира Падания. Матчи проводились на 4 стадионах северной Италии — в Варесе, Брешии, Новаре, а финал прошёл на 45-тысячном «Маркантонио Бентегоди» в Вероне, принимавшем матчи чемпионата мира по футболу 1990 года.

Турнир

Группа А

Матчи

Группа B

Матчи

Плей-офф

1/2 финала

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Результаты

Ссылки 
 Игроки, этапы, результаты 
 Сайт турнира (итал.)
 Форум турнира

Футбол в Италии в 2009 году
Июнь 2009 года
Футбольные соревнования, проводимые не под эгидой ФИФА
Международные соревнования по футболу в Италии